VU poate fi:

 Vanuatu, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .vu, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Vanuatu

Legături externe 
 
  „VU” la acronymfinder.com